Die Qatar Total Open 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Doha. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 23. bis 29. Februar 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elise Mertens im Einzel und die Paarung Chan Hao-ching/Latisha Chan im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Qatar Total Open 2020 fand vom 21. bis 22. Februar 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Doha